Sanaa bezeichnet:
 Sanaa, die Hauptstadt Jemens
 Gouvernement Sanaa, ein Gouvernement des Jemen
 SANAA, ein japanisches Architekturbüro
 Sanaa (Gattung), eine Heuschreckengattung
 SANAA-Gebäude, ein 2006 errichtetes, architektonisch innovatives Hochschulgebäude in Essen

Siehe auch:
 Sanaa-Plan, ein Vorhaben im Ersten Weltkrieg, siehe Stotzingen-Mission
 Sana